Clarino bezeichnet:

 die hohe Lage einer Trompetenstimme der Barockzeit oder das Instrument selbst, siehe Barocktrompete
 ein Orgelregister (Rohrwerk), 2 oder 4 Fuß
 eine Marke für Lederersatz, siehe Kuraray

Clariño bzw. Clarino ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Clariño (* 1997), philippinischer Fußballspieler